«Фирма» () — один из первых вышедших на телеэкраны фильмов, касающихся тематики околофутбольного насилия.

Сюжет 
Действие картины разворачивается на берегах Туманного Альбиона в преддверии проведения Чемпионата Европы по футболу 1988 года. Один из главарей хулиганствующей группировки клуба Вест Хэм Юнайтед пытается предпринять попытку объединить футбольные группировки Великобритании с целью выступления единым фронтом на околофутбольной сцене на предстоящем Европейском Чемпионате. Однако многие лидеры хулиганских банд расценивают этот шаг как попытку принижения их влияния в собственных бандах, и в этот момент насилие уже не остановить.

В ролях 
 Гэри Олдмен — Клайв "Бекс" Бисселл
 Лесли Мэнвилл — Сью Бисселл
 Альберт Бенталл — Сэмми Бисселл
 Фил Дэвис — Йети
 Эндрю Вильде — Гобой
 Чарльз Лоусон — Тригг
 Уильям Вандерпюе — Aitch
 Джей Симпсон — Доминик

Интересные факты 
 В 1990 году фильм был признан лучшим телевизионным фильмом на фестивале PRIX EUROPA
 В 2009 году вышел ремейк фильма под тем же названием.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Телефильмы на английском языке
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 1989 года
Фильмы Би-би-си
Фильмы о футбольных хулиганах
Фильмы Алана Кларка